«Хорошие дети не плачут» () — нидерландская семейная драма 2012 года, снятая режиссёром Денисом Ботсом по сюжету книги нидерландского писателя Жака Вринса «Восьмиклассники не плачут». В 2014 году норвежский режиссёр Катарина Лаунь сняла ремейк под названием Kule kidz gråter ikke (Крутые дети не плачут).

Сюжет 
Шестиклассница Экки не очень хорошо учится, но отлично играет в футбол, несмотря на мнение одноклассника Йоэпа, что футбол не для девочек. Их учительница Инна планирует организовать участие в футбольном турнире. Экки тоже хочет участвовать, но неожиданно она узнаёт, что у неё лейкемия. Одноклассники, учителя и родители  оказывают ей поддержку, и Экки, несмотря на болезнь, продолжает играть в футбол  и радоваться жизни, веря, что её смогут вылечить.  Перед турниром Экки с одноклассниками  едет в тренировочный лагерь. Во время игры в прятки девочка забирается на дерево и не может с него слезть. Слезть ей помогает Йоэп. Этот кульминационный момент рождает романтические чувства между ними. Болезнь Экки начинает прогрессировать, и её опять кладут в больницу, но, к сожалению, становится понятно, что ей ничем нельзя помочь, так как рак добрался до мозга. Экки умирает, успев перед смертью увидеть футбольный матч, который специально для неё организовали во дворе больницы одноклассники. На турнире в память об Экки  Йоэп надевает футболку со счастливым номером Экки, подруга Экки Элиза забивает гол, и команда  выигрывает матч.

В ролях 
 Ханна Оббек — Экки
 Нильс Веркойен — Йоэп
 Брам Флик — Лауренс
 Ева ван дер Гюхт — учительница Инна
 Лук Петерс — усатый доктор
 Йоханна тер Стехе — мать Экки
 Рейну Буссемакер — отец Экки
 Крис Комвалиус — Афида
 Фиона Ливингстон — Элиза

Награды и номинации

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Фильмы-драмы Нидерландов
Экранизации литературных произведений
Фильмы о раке